Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu za žene za 2009. godinu je prvi put osvojila Mladost iz Zagreba.

Prva liga

Sustav natjecanja  
Šest klubova je igralo dvokružnu ligu (10 kola), te su potom prve dvije ekipe razigravale za prvaka.

Sudionice 
 Bura - Split 
 Delfin - Rovinj 
 Jug - Dubrovnik 
 Mladost - Zagreb 
 Primorje EB - Rijeka 
 Viktoria - Šibenik

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Doigravanje za prvaka

Najbolji strijelci

Izvori 
 "Hrvatski športski almanah 2009/2010.", ISSN 1330-2523, str. 789-790

Vanjske poveznice 
 Hrvatski vaterpolski savez

2010